Liste Swadesh de 207 mots français transcrits en graphie simplifiée de chinois mandarin, comportant également une possible version en hanyu pinyin.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
Michel Malherbe, Les Langages de l'humanité, Robert Laffont, 1995 .

Articles connexes 
 Mandarin,
 hanyu pinyin.

Liens externes 
  Dictionnaire de chinois mandarin - Chinois simplifié et traditionnel, phonétique en pinyin et Zhuyin-Bopomofo (Hanzidico),
  Dictionnaires de chinois (Lexilogos),
  Wiktionnaire : liste Swadesh,
  Cours de chinois mandarin (Chine nouvelle),
  (source).

Mandarin
Langue mandarine